Scotoni ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Eric Scotoni (1916–2011), Schweizer Unternehmer der Bau-, Film und Flugzeugbranche
 Eugen Scotoni (1873–1961), Schweizer Unternehmer der Bau- und Filmbranche
 Ralph Scotoni (1901–1955), Schweizer Unternehmer

Siehe auch:
 Cima Scotoni, 2874 hohe Westschulter der Mittleren Fanisspitze (2989) in der Fanesgruppe, einer Untergruppe der Dolomiten 
 Scotonihütte (Rifugio Scotoni), bewirtschaftete private Berghütte in den Dolomiten in Südtirol, Italien